Klingspor war eine Schriftgießerei in Offenbach am Main. In diesem Kontext siehe:

 Gebr. Klingspor, Schriftgießerei Gebrüder Klingspor in Offenbach am Main
 Klingspor-Museum für Schriftkunst und Typographie in Offenbach am Main
 Hermann Klingspor (1885–1969), deutscher Unternehmer und Politiker (DVP, DKP, FDP)
 Karl Klingspor (1868–1950), Mitinhaber der Fa. Gebr. Klingspor
 Karl Hermann Klingspor (1903–1986), Inhaber der Fa. Gebr. Klingspor
 Wilhelm Klingspor (1871–1925), Mitinhaber der Fa. Gebr. Klingspor
 Wilhelm Klingspor, eine nach dem 1925 verstorbenen Wilhelm Klingspor benannte gotische Frakturschrift des Schriftkünstlers Rudolf Koch

Klingspor steht des Weiteren für
 Adolf Klingspor (1870–1955), hessischer Zigarettenfabrikant und Politiker (DVP)
 Agneta Klingspor (* 1946), schwedische Schriftstellerin
 Carl Arvid von Klingspor (1829–1903), schwedischer Offizier, Heraldiker und Genealoge
 Leo von Klingspor (1840–1922), deutscher Generalleutnant
 Walter Klingspor (1887–1946), deutscher Montanindustrieller
 Wilhelm Mauritz Klingspor, 1808 schwedischer Titularmarschall
 Klingspor (Unternehmen), Klingspor AG, Schleiftechnologieunternehmen mit Sitz in Haiger
 Klingsporn (Adelsgeschlecht), deutsch-schwedisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Klingenspor
 Klingsporn
 Klingsor (Begriffsklärung)